Dendrobium Stardust — грекс рода Дендробиум, подсемейства Эпидендровые, семейства .

Создан путём скрещивания Dendrobium signatum, Dendrobium nobile, Dendrobium heterocarpum (syn. Dendrobium aureum), Dendrobium moniliforme и Dendrobium unicum.

Биологическое описание 
Побег симподиального типа. 
Псевдобульбы удлинённые. Зрелые псевдобульбы сбрасывают все листья и постепенно приобретают желтоватый цвет, через 2-4 года отмирают.
Листья ланцетные. 
Соцветия короткие, 1-4 цветковые. Образуются на вызревших побегах.
Цветки жёлто-оранжевые с венозным рисунком на губе. Цветки некоторых клонов обладают приятным ароматом.

Родословная 
По данным Японской ассоциации любителей орхидей

В культуре 
См. статью: Dendrobium nobile.

Болезни и вредители

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных